Kokouna peut désigner :
Kokouna, la commune rurale située dans le département de Koloko au Burkina Faso
Kokouna, la commune rurale située dans le département de Tansila au Burkina Faso

Homonymie de localités